Orten kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Orten (Hede socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (2,1 km²)
Orten (Linsells socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (3,23 km²)

Se även
Ort (olika betydelser)
Orten (benämning av förort)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn